Dazed and confused (lied), een lied uit 1967 van Jake Holms, gepopulariseerd door Led Zeppelin
 Dazed and confused (Jake Miller), een lied van rapper Jake Miller
 Dazed and Confused (film), een film uit 1993 van Richard Linklater